Alfredo Baquerizo Moreno puede referirse a:

Alfredo Baquerizo Moreno (1859-1951), presidente del Ecuador.
Alfredo Baquerizo Moreno, entidad subnacional de la provincia del Guayas en el Ecuador.
Alfredo Baquerizo Moreno, ciudad de la provincia del Guayas en el Ecuador.

Otros 
Baquerizo Moreno, pueblo del Ecuador.
Puerto Baquerizo Moreno, capital de la provincia de Galápagos, en Ecuador.